Балдін — російське прізвище. Жіноча форма — Балдіна.

Відомі носії 
 Балдін Анатолій Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Балдін Анатолій Семенович — чиновник для особливих для особливих доручень при харківському, полтавському і чернігівському генерал-губернаторові.
 Балдін Георгій Йосипович — повний кавалер ордена Слави.
 Балдін Юрій Іванович — скульптор.

Російські прізвища